Wiedermann ist der Familienname folgender Personen:
 Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951), tschechischer Organist und Komponist
 Christian J. Wiedermann (* 1954), österreichischer Internist
 Claretta Wiedermann (* 1927), italienische Schriftstellerin, siehe Claretta Cerio
 Elise Wiedermann (1851–1922), österreichisch-australische Sängerin und Kunstförderin
 Friedrich Wiedermann (* 1951), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Gustav Wiedermann (1850–1914), deutsch-böhmischer Architekt
 Hans-Joachim bzw. Jochen Wiedermann (1928–1984), deutscher Regisseur, Kameramann und Produzent; wirklicher Name Wolfgang Bellenbaum
 Herbert Wiedermann (* 1927), österreichischer Kanute
 Karl Wiedermann (1815–um 1875), deutsch-böhmischer Architekt in Franzensbad (Františkovy Lázně)
 Rudolf Wiedermann, österreichischer Sportfunktionär
 Ursula Wiedermann-Schmidt (* 1965), österreichische Ärztin, Immunologin und Hochschullehrerin für Impfwesen (Vakzinologie)
 Wolfgang Wiedermann (* 1940), österreichischer Zisterzienserabt

Siehe auch:
 Josef-Wiedermann-Hof (Gemeindebau in Wien)
 Wiedemann (Begriffsklärung)